Název U Školky nesou dva kopce:

 U Školky (Švihovská vrchovina) (428,9 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, východně od Chalup v okrese Plzeň-jih
 U Školky (Šumava) (954,0 m) – vrchol na Šumavských pláních, severozápadně od Nové Hůrky v okrese Klatovy

a mnoho ulic, např. v Plzni, Praze, Ostravě, Liberci a dalších.